Les Minimes sont des religieux mendiants, membres de l'Ordre des Minimes fondé par saint François de Paule ;

Toponymie  
La présences des frères Minimes en diverses villes d'Europe a laissé des traces toponymiques. Ainsi :
 La  ;
 Le quartier des Minimes à Toulouse ;
 Le quartier des Minimes à Lyon, abritant la place des Minimes ;
 Le Lac des Minimes du bois de Vincennes ;
 La Pointe des Minimes à La Rochelle ;
 Le Port de plaisance des Minimes de La Rochelle ;
 Les Terrasses des Minimes à Liège ;
 Plusieurs  ;

Autre 
 Minimes : catégorie d'âge dans le sport.

Voir aussi 
 Minim.